W Polsce
 Majki – część wsi Majki Małe w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz 
 Majki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk
 Majki – dawna gmina

Zobacz też 
 Majki Duże
 Majki Małe
 Majki-Tykiewki
 Majk
 Majka